CDfs — виртуальная файловая система для Linux.
 CDFS — название файловой системы ISO 9660 в MS Windows.

См. также 
Список файловых систем